

Прізвище 

Мікулін — прізвище. Відомі носії:
 Мікулін Віктор Петрович ( 1960) — український науковець, доктор юридичних наук, професор
 Мікулін Олександр Олександрович (1895—1985) — радянський конструктор авіаційних двигунів

Топонім

Мікулін — село в гміні Красник Красницького повіту Люблінського воєводства
 Мікулін (Микулин) — село в гміні Тишівці Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Мікулін — село в гміні Єжув Бжезінського повіту Лодзинського воєводства

Див. також 
 Микулин